В статье представлен список футбольных клубов Греции по числу выигранных титулов. В нём перечислены все греческие футбольные клубы, выигравшие хотя бы один из основных домашних трофеев (существующих в настоящее время или существовавших раньше). Эти трофеи включают в себя: Чемпионат Греции по футболу, Кубок Греции по футболу, Суперкубок Греции по футболу и Кубок греческой лиги.

История 
В 1927 году был организован первый национальный чемпионат Греции в форме кругового турнира между чемпионами трех лосновных органов. «Панатинаикос», «Олимпиакоc» и афинский АЕК отказались от участия, а «Арис» завоевал первый титул, опередив «Этникоc Пирей» и «Атромитос». Второй чемпионат был проведен в 1929 году, и в течение следующих нескольких лет в нем принимали участие несколько команд. Участники отбирались в греческий чемпионат через местные футбольные соревнования.

В 1959 году Чемпионат был переименован в Alpha Ethniki. Первый профессиональный чемпионат был организован в сезоне 1979/1980. В 2006 году была основана Super League.

Кубок Греции проводится с 1931 года. Суперкубок проводился в 1987—1989, 1992—1994, 1996, 2007 годах. Единственный Кубок лиги проводился в сезоне 1989/90.

В еврокубках греческие клубы должны были начать участие с сезона 1958/1959 в Кубке европейских чемпионов, но первый матч «Олимпиакоса» против «Бешикташа» не состоялся по политическим причинам. Поэтому фактический старт был отложен на один год. Побед в европейских клубных турнирах греческие команды не одерживали.

Титулы 
 Принятые сокращения
Национальный чемпионат
ЧГ = Чемпионат Греции по футболу
Национальные кубковые соревнования
КГ = Кубок Греции по футболу
СКГ = Суперкубок Греции по футболу
КГЛ = Кубок греческой лиги

По клубам

По городам

Примечания 

Греция по трофеям
 
Греция по трофеям